Anzer Ayoob est un journaliste basé dans le district de Doda dans le territoire de l'Union du Jammu-et-Cachemire. Il est le fondateur du Chenab Times. Ayoob a travaillé avec diverses agences de presse, dont The Diplomat (magazine), Mongabay et The Wire (Inde).

 Premiers ans 
Anzer Ayoob est né en 1999 à Thathri. Après avoir abandonné l'université, il a fondé The Chenab Times'' en 2017.

Références

Liens externes 

Journaliste indien
Naissance en mars 1999